Niemcy:
 Ascheberg – gmina w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Coesfeld
 Ascheberg (Szlezwik-Holsztyn) – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Plön

Osoby:
 Rutger von Ascheberg – szwedzki feldmarszałek

Inne:
 Ascheberg – ród